Warth, német családnév

Földrajzi nevek
 Ausztria
 Warth (Alsó-Ausztria) település Neunkirchen járásban
 Warth (Vorarlberg) település Bregenz járásban
 Warth Rabenstein an der Pielach-hoz tartozó település

 Olaszország
 Warth vára (Burg Warth / Castel Guardia) középkori vár Dél-Tirolban, Eppan (Appiano sulla Strada del Vino) közelében